Llista d'asteroides del 212001 al 213000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"|212001-212100 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"|212101-212200 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"|212201-212300 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"|212301-212400 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"|212401-212500 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"|212501-212600 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"|212601-212700 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"|212701-212800 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"|212801-212900 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"|212901-213000 [ modifica]

|-
|}